De Luca kan som auktorsförkortning betyda:

 Andre C. De Luca
 Paolo De Luca

Robotskapade auktorsförkortningar